Davide I Comneno (1184-1212) – coimperatore di Trebisonda, insieme al fratello Alessio I Comneno
 Davide II Comneno (1408-1463) – imperatore bizantino